de voortplanting
 het kopiëren
 sociale reproductie

Zie ook
 Reproduceerbaarheid (in de wetenschap)